Nadezhda steht für:
 eine Transkriptionsvariante von Nadeschda (Vorname)
 Nadezhda (Schiff, 1991), russisches Segelschulschiff
 (2071) Nadezhda, Asteroid des Hauptgürtels
 Lada Nadezhda, Automodell der Marke Lada